Універсум (, ) — філософське поняття, що позначає «світ як ціле», або «все існуюче».

 Універсум Ербрана — в логіці.
 Універсум (журнал) — львівський суспільно-політичний журнал.

Джерела інформації 
 С. Кримський. Універсум // 
 Велика Радянська Енциклопедія.